Соревнования по дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004 года среди женщин весом до 63 кг проходили 19 сентября.

Результаты

Матчи за бронзу

Ссылки 
 

Дзюдо на летних Паралимпийских играх 2004